Яковлєв Володимир:

 Яковлєв Володимир Анатолійович — губернатор Санкт-Петербурга.
 Яковлєв Володимир Андрійович —  політичний діяч і журналіст, редактор газети «Новая Россия».
 Яковлєв Володимир Олексійович — історик старожитностей.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок